Coppa Intercontinentale 1996 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1996 – edizione del torneo di hockey su pista
Coppa Intercontinentale 1996 – edizione del torneo di pallacanestro